

Geografia 
Comuni
 Sant'Agata Bolognese, comune nella città metropolitana di Bologna
 Sant'Agata de' Goti, comune in provincia di Benevento
 Sant'Agata del Bianco, comune nella città metropolitana di Reggio Calabria
 Sant'Agata di Esaro, comune in provincia di Cosenza
 Sant'Agata di Militello, comune nella città metropolitana di Messina
 Sant'Agata di Puglia, comune in provincia di Foggia
 Sant'Agata Feltria, comune in provincia di Rimini
 Sant'Agata Fossili, comune in provincia di Alessandria
 Sant'Agata li Battiati, comune nella città metropolitana di Catania
 Sant'Agata sul Santerno, comune in provincia di Ravenna
 Tovo di Sant'Agata, comune in provincia di Sondrio
Frazioni
 Sant'Agata, frazione di Gera Lario (SO)
 Sant'Agata Irpina, frazione di Solofra (AV)
 Sant'Agata Martesana, frazione di Cassina de' Pecchi (MI)
 Sant'Agata sopra Cannobio, frazione di Cannobio (VB)
 Sant'Agata sui Due Golfi, frazione di Massa Lubrense (NA) 
 Sant'Agata, frazione di (Villanova sull'Arda PC)
 Sant'Agata di Mugello, frazione di Scarperia e San Piero (FI)
Altro
 Dosso Sant'Agata, collina di Trento
 Sant'Agata, fiumara di Reggio Calabria

Santi 
 Sant'Agata (†251 c.a.), vergine e martire, celebrata il 5 febbraio
 Sant'Agata d'Inghilterra (†790), monaca benedettina inglese, celebrata il 12 dicembre
 Sant'Agata Ildegarda (†1024), duchessa di Carinzia, celebrata il 5 febbraio
 Sant'Agata Yi (†1840), martire coreana a Seul, celebrata il 9 gennaio
 Sant'Agata Lin Zhao (†1858), martire cinese a Maokou, celebrata il 28 gennaio
 Sant'Agata, celebrata il 7 settembre

Altro 
 Centro sportivo Sant'Agata a Reggio Calabria
 Sant'Agata, dipinto del Correggio

Pagine correlate 
 Agata
 Chiesa di Sant'Agata
 Sant'Agata dei Goti (disambigua)